Новая драма (рубеж XIX—XX веков) — течение в драматургии, связанное с именами Генрика Ибсена, Августа Стриндберга, Антона Чехова и других авторов;
 Новая драма (XXI век) — течение в современной российской драматургии, связанное с именами Ивана Вырыпаева, Василия Сигарева, Евгения Гришковца и других авторов.